Слісаре́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Слісаренко Анатолій Олексійович ( 1923) — радянський і український кінорежисер.
 Слісаренко Ігор Анатолійович ( 1951) — радянський і український режисер-документаліст.
 Слісаренко Ігор Юрійович (1966—2013) — українськіий журналіст.
 Слісаренко Леонід Олексійович ( 1926) — український актор.
 Слісаренко Олекса Андрійович (справжнє прізвище Сні́сар; 1891—1937) — український поет і прозаїк.
 Слісаренко Руслан Григорович (1981-2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слісаренко Сергій Петрович (1987-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слісаренко Сергій Станіславович (1963-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Слюсаренко